Сан Елихио има више значења:

 Сан Елихио, Анексо Санта Тереса (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Елихио (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Елихио (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику